Als Challenger-Klasse werden bezeichnet:

 eine Klasse von zwei Geschützten Kreuzern der britischen Royal Navy, siehe Challenger-Klasse (1902)
 eine Klasse von elf Stückgutfrachtern der United States Lines, siehe Challenger-Klasse (1962)
 eine Klasse von vier ehemals schwedischen U-Booten der Marine Singapurs, siehe Sjöormen-Klasse
 eine fiktive Raumschiffklasse der Science-Fiction-Reihe Star Trek